Французский может означать:
 Французский — язык.
 Топоним
 Французский — ручей в Смоленской области, левый приток реки Слуя (бассейн Вазузы).
 Французский — ерик в Астраханской области, соединяет ильмени Долгий и Яров.
 Французский — посёлок, существовавший на территории Чебулинского района Кемеровской области.
 Французский — прежнее название села Перемога в Николаевском районе Одесской области.